«Иволга» — российский экраноплан, всесезонное экономичное транспортное средство многоцелевого назначения, прежде всего для обеспечения деятельности оперативных подразделений правоохранительных и природоохранных структур: мониторинга территории, патрулирования, проведения досмотровых операций плавучих объектов, поиска, перехвата, задержания нарушителей, буксировки плавсредств.

Модификации

Характеристики (ЭК-12П)

См. также 
 Экранолёт

Примечания

Ссылки 

 
 Документальный фильм об отечественных экранопланах

Экранопланы